Gij zult niet doodslaan, een van de Tien geboden (zie aldaar)
 Gij zult niet doden (film), een Poolse film uit 1988 van Krzysztof Kieślowski